Das Masters 2018 war ein Einladungsturnier und Teil der Saison 2017/18 der Snooker Main Tour. Es fand vom 14. bis 21. Januar 2018 zum siebten Mal im Alexandra Palace in London statt. Titelverteidiger war Ronnie O’Sullivan, der daher auf Nummer eins gesetzt war, auch wenn er in der aktuellen Weltrangliste den zweiten Rang einnahm.

Sieger wurde Mark Allen, der im Finale Kyren Wilson mit 10:7 schlug.

Preisgeld 
Das Preisgeld blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Turnierplan 
Die 16 Topspieler der Weltrangliste spielen acht Tage lang um den Masters-Titel. Eröffnet wurde das Turnier am Sonntag, den 14. Januar, vom Weltranglistenersten Mark Selby. Aufgrund der Suspendierung von Stuart Bingham rückte der auf Platz 17 gesetzte Liang Wenbo nach.

Finale

Century Breaks 
Im Laufe des Turniers wurden 28 Centuries gespielt. John Higgins erzielte im Halbfinale das 700. Break von 100 oder mehr Punkten in seiner Karriere. Damit ist er der dritte Spieler in der Snookergeschichte, der diese Marke erreichte.

Quellen 

Snookerveranstaltung 2018
2018
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Haringey
Alexandra Palace